Варгашинский поссове́т — муниципальное образование со статусом городского поселения в Варгашинском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Варгаши.

В рамках административно-территориального устройства является посёлком городского типа районного подчинения с подчинёнными ему населёнными пунктами.

История 
Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 поссовет наделён статусом городского поселения, включавшего первоначально 2 населённых пункта (пгт Варгаши и посёлок Юрахлы).

Законом Курганской области от 18 января 2019 года N 2, Барашковский, Варгашинский, Лихачевский, Пичугинский, Поповский и Сычевский сельсоветы были упразднены, а их территории с 1 февраля 2019 года включены в состав Варгашинского поссовета.

Население

Состав поссовета

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поссовета

Муниципальные образования Варгашинского района
Городские поселения Курганской области